Die 105. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 2001/02 statt. Schweizer Meister wurde der FC Basel.

Modus 

Die Meisterschaft gliederte sich in zwei Runden. Die Vorrunde wurde im Herbst ausgespielt mit 12 Mannschaften. In der Finalrunde spielten im Frühling die 8 besten Teams der Vorrunde gegeneinander. Für die Finalrunde wurden die bereits erzielten Punkte halbiert. Die letzten vier Mannschaften spielten in der Auf-/Abstiegsrunde mit den vier besten Teams der Nationalliga B um den Verbleib in der Nationalliga A.

Nationalliga A – Klassemente

Vorrunde 

|}
1Aufgrund Nichteinhaltung von Lizenzbestimmungen wurden dem FC Sion 7 Punkte abgezogen; dieser Abzug wurde später widerrufen.

Finalrunde 

|}
1Die Hälfte der Punkte aus der Vorrunde
2Der FC Lugano und der FC Sion erhielten keine Lizenz und wurden in die Nationalliga B relegiert.

Europaqualifikationen 

 UEFA-Champions-League-Qualifikation: FC Basel
 UEFA Cup-Qualifikation: FC Lugano, Servette FC Genève, Grasshopper Club Zürich (Cupfinalist)
 UI-Cup: FC Zürich, FC St. Gallen

Nationalliga B – Klassemente

Vorrunde 

|}

Abstiegsrunde 

|}
1Die Hälfte der Punkte aus der Vorrunde

Nationalliga A/B – Auf-/Abstiegsrunde 

|}

 Der FC Thun und der FC Wil stiegen in die Nationalliga A auf.
 Der FC Aarau, die SR Delémont und der FC Luzern verblieben auf Grund der Zwangsrelegationen in der Nationalliga A.
 Lausanne-Sports wurde in die Nationalliga B zwangsrelegiert.
 Der FC Winterthur verblieb in der Nationalliga B.

Torschützenliste

Zuschauerzahlen 

 Zuschauerdurchschnitt NLA – 7.291
 FC Basel – 25.820
 FC St. Gallen – 9.917
 BSC Young Boys – 9.753
 GC Zürich – 7.089
 FC Zürich – 6.338
 FC Sion – 5.767
 Servette FC – 4.550
 Neuchâtel Xamax FC – 4.456
 FC Aarau – 4.238
 FC Lugano – 3.777
 FC Luzern – 3.470
 Lausanne-Sports – 2.314

Weblinks 
 Übersicht bei RSSSF
 Das Jahr, in dem Traditionen starben Bericht im Fussballmagazin ZWÖLF

2002
Fußballsaison 2001/02